Gavioli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Gavioli (1909–1997), italienischer Geistlicher und Historiker
 Gino Gavioli (* 1923), italienischer Zeichner und Animator
 Orazio Gavioli (1871–1944), italienischer Botaniker
 Roberto Gavioli (1926–2007), italienischer Trickfilmregisseur
 Romeo Gavioli (1913–1957), uruguayischer Musiker und Orchesterleiter

Unternehmen:
 Gavioli & Cie SA, Paris, spezialisiert auf den Bau von Dreh- und Jahrmarktsorgeln